Grysbok est le nom donné à deux espèces d'antilopes du genre Raphicerus :
 Grysbok (Raphicerus melanotis)
 Grysbok de Sharpe  (Raphicerus sharpei)

Bovidae